Adrian Ciantar – ex calciatore maltese
 George Ciantar – ex calciatore maltese
 Ian Ciantar – ex calciatore maltese
 Jesmond Ciantar – ex calciatore maltese
 Tony Ciantar – ex calciatore maltese